Sobchuk ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Sobchuk (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Gene Sobchuk (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler